FSS steht für:
 Fair-Share-Scheduling, ist ein Scheduling-Verfahren für Betriebssysteme
 Feature Subset Selection, ein Ansatz aus dem maschinellen Lernen
 Fédération Socialiste Suisse, historische Partei in der Schweiz
 Field Security Section, militärischer Geheimdienst der britischen Armee
 Fixed-satellite service, siehe Fester Funkdienst über Satelliten
 Flagship Studios, ein US-amerikanisches Spieleentwicklungsunternehmen
 Flight Service Station, siehe Flugsicherung
 Flugsicherungsschiff der ehemaligen Luftwaffe 
 den IATA-Flughafencode von Forres, Großbritannien
 Foundation for Shamanic Studies, begründet von Michael Harner
 Fratres Sanctissimi Sanguinis, „Brüder vom Heiligen Blut“, einer katholischen Gemeinschaft kanonischen Rechts
 Freeman-Sheldon-Syndrom, ein extrem seltenes, meistens autosomal-dominant vererbtes Syndrom
 Frequency selective surface, eine für elektromagnetische Wellen selektiv reflektierende Oberfläche
 Freunde Schweizer Schmalspurbahnen
 Frostschutzschicht, ein Bestandteil des Straßen- oder Wegeoberbaus
 das Frühlings-Sommer-Semester an Hochschulen
 Fudbalski savez Srbije, der Fußball-Bund Serbiens 
 Full-Service-Supplier, Systemlieferant der Automobilindustrie
 Full-System-Synchronisation, eine Hypnose-Technik
 Faaborg System Ship, ein Arbeitsschiffstyp der Faaborg Værft, siehe Faaborg Systemschiff
 International Code for Fire Safety Systems, kurz FSS-Code, ein Regelwerk für Brandschutzmaßnahmen auf Seeschiffen. 

fss steht für:
 Finnland-schwedische Gebärdensprache (ISO-639-3-Code)

FSS